Влади́мир Миха́йлович Семёнов:
 Семёнов, Владимир Михайлович (1926—2011) — советский правовед, профессор Уральской государственной юридической академии.
 Семёнов, Владимир Михайлович (род. 1928) — советский и российский дипломат.
 Семёнов, Владимир Михайлович (род. 1936) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Гродненского обкома КП Белоруссии, народный депутат СССР.
 Семёнов, Владимир Михайлович (1937—2016) — заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Семёнов, Владимир Михайлович (род. 1939) — советский хоккеист.
 Семёнов, Владимир Михайлович (род. 1952) — советский хоккеист, белорусский тренер. Примечания